Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jean-Philippe Fleurian che ha battuto in finale Vincenzo Santopadre 7-6, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Nicolás Pereira (quarti di finale)
 Laurence Tieleman (quarti di finale)
 Steve Campbell (secondo turno)

 Luiz Mattar (secondo turno)
 Louis Gloria (primo turno)
 Óscar Ortiz (quarti di finale)
 Roberto Jabali (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1995